Världsmästerskapen i brottning 2019 arrangerades i Nur-Sultan (nuvarande Astana) i Kazakstan mellan den 14 och 22 september 2019.

Beslutet att utse Nur-Sultan till värdstad togs den 24 september 2018 av Internationella brottningsförbundet. Det tävlades i 30 viktklasser, 10 för damer och 20 för herrar. Ryssland blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 19 medaljer varav nio guld, följt av USA (7 medaljer, 5 guld) och Georgien (6 medaljer, 4 guld).

Mästerskapen fungerade också som den första kvaltävlingen till de olympiska brottningstävlingarna 2020 i Tokyo, de sex högst placerade i varje viktklass tog en kvotplats.

Medaljörer

Fristil 
Damer

Herrar

Grekisk-romersk

Medaljtabell

Källor
 Senior World Championships Nur-Sultan, KZ Sep 2019 - Official Results. United World Wrestling. Läst 28 november 2019.

Noter 

2019 i Kazakstan
Brottningstävlingar
Internationella sportevenemang i Kazakstan
Sportåret 2019